KGB kan referere til flere ting:

 KGB – Sovjetunionens tidligere hemmelige statspoliti.
 Kalundborg Gymnastikforening og Boldklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Det Kongelige Garnisonsbibliotek – hovedbibliotek for militærvidenskab.

KGB Københavns Gokart Bane.